Gomuşçu – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Gomuşçu – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian